Worth It (single), een single uit 2015 van de Amerikaanse meidengroep Fifth Harmony
 Worth It (album), een album uit 1996 van de Hongkongse Cantopop zangeres Sammi Cheng Sau-Man